Сажина — село, гміна Нова Сажина, Лежайський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща
 Сажина — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область, Росія

Прізвище 
 Сажина Олена Дмитрівна (нар 1994) — російська телеведуча, блогерка та акторка, відома під сценічним псевдонімом Helen No.

Див. також 
 Сажино